

События 

 Около 982 — открытие Гренландии Эриком Рыжим (Торвальдсоном) (ок.950-ок.1001) и Гунбьорном Ульфсоном. Исландец Эйрик Рауда произвёл первое обследование острова и назвал его Гренландия — «Зелёная страна».
 В Венеции начали производить хрустальное стекло.
 Поход Оттона II Рыжего в Южную Италию. Захват Неаполя, Салерно, Тарента. 13 или 14 июля: Битва при Стило, поражение от греков и армии Сицилийского эмирата.
 Разгром Оттона II славянами (на Эльбе).
 Греки вернули Апулию.
 982—1081 — княжество Лори (армянское).

Русь 
 Самый ранний датированный памятник славянской письменности написан глаголицей — акт Иверского монастыря.
 Походы (981—982) на вятичей князем Владимиром Святым (Владимир Красное Солнышко). покорение и наложение на них дани.

Родились 
 Эмма Нормандская — королева Англии супруга королей Этельреда II и Кнуда Великого.
 Святослав Владимирович (князь древлянский) — князь древлянский, сын Владимира Святославича
 Атиша — великий буддийский учитель и проповедник, восстановивший буддизм в Тибете после жестоких гонений царя Лангдармы, основатель школы кадампа тибетского буддизма, именуемый Вторым Буддой.

Скончались 
 Бурхард (маркграф Австрии)
 Пражский епископ Дитмар, принимавший дружеское участие в первых самостоятельных шагах молодого Адальберта.

См. также

Примечания